Arantxa Sánchez Vicario e Helena Suková hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Zina Garrison 6-4, 7-62.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Gigi Fernández (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (Campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)
 Lori McNeil /  Nicole Bradtke (terzo turno)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)

 Leila Meskhi /  Mercedes Paz (terzo turno)
 Sabine Appelmans /  Isabelle Demongeot (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch /  Judith Wiesner (terzo turno)
 Mary Lou Daniels /  Robin White (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Lise Gregory (secondo turno)
 Andrea Strnadová /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (terzo turno)
 Stephanie Rehe /  Brenda Schultz-McCarthy (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1992